Gierster ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Gierster (1925–1995), deutscher Dirigent
 Josef Leopold Gierster (um 1800–1863), österreichischer Brauhausbesitzer und erster Bürgermeister von Gaudenzdorf